Eriksbergs kyrka kan syfta på:

Eriksbergs gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Eriksberg Herrljunga kommun i Skara stift
Eriksbergs nya kyrka – en kyrkobyggnad i Herrljunga kommun

Se även
Eriksbergskyrkan i Uppsala